Gette ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Gette (1840–1887), deutscher Architekt
 Ivan Gette (* 1988), deutsch-russischer Künstler 
 Oswald Gette (1872–1941), deutscher Maler
 Paul-Armand Gette (* 1927), französischer Künstler

Siehe auch:
 Gete